Гумберт I Белорукий, граф Савойи, основатель Савойской династии
 Умберто I — король Италии в 1878—1900, в старой русской литературе назывался «Король Гумберт»